Літня Універсіада 2007 стала XXIV літньою Універсіадою. Вона пройшла в Бангкоку (Таїланд) з 8 серпня по 18 серпня 2007 року. Раніше на проведення даної Універсіади також претендували Монтеррей (Мексика) і Познань (Польща).

Види спорту 
В ході Універсіади були проведені змагання з 18 видів спорту.
  Бадмінтон
  Баскетбол
 Водні види спорту:
  Водне поло
  Плавання
  Стрибки в воду
  Волейбол
 Гімнастика:
  Спортивна гімнастика
  Художня гімнастика
 Гольф
  Дзюдо
  Легка атлетика
  Стрільба
  Теніс
  Тхеквондо
  Фехтування
  Футбол

Медальний залік

Українська складова 
Золоті медалі в естафетному бігу 4/400 метрів; у складі команди — Щербак Оксана Андріївна; в бігу на 200 метрів — Штангеєва Ірина Миколаївна.

Посилання 
 Офіційний сайт Літньої Універсіади 2007(англ.) в Архіві Інтернету
 Офіційний сайт Універсіади

2007 у Таїланді
Спортивні події 2007
Літні універсіади
Серпень 2007
Бангкок